Alexis Lichine
 David Lichine (1910-1972), danseur et chorégraphe américain

 le château Prieuré-Lichine

Patronyme russe